

Жінки 
 Секачова Ірина В'ячеславівна (* 1976) — українська метальниця молота. Рекордсменка України.

Чоловіки 
 Секачов Петро Якович (1927—2005) — слюсар-збиральник. Герой Соціалістичної Праці.